Michail Bestuzjev-Rjumin ka syfta på:

* Michail Pavlovitj Bestuzjev-Rjumin (1801–1826), rysk konspiratör
 Michail Petrovitj Bestuzjev-Rjumin (1688–1760), rysk diplomat